Questa pagina offre un raffronto fra quelle parole appartenenti a diverse lingue del ceppo germanico (inglese, tedesco, olandese e danese), di comune origine e che hanno mantenuto lo stesso significato. Sono state prese in considerazione solo le parole il cui corrispondente inglese ha un vocabolo in tedesco che lo traduce e che ha la stessa radice protogermanica, oppure parole inglesi derivanti dall'antico norreno importate sull'isola dai coloni vichinghi nel corso dell'Alto medioevo; queste ultime appaiono in MAIUSCOLO.

Scopo del presente lavoro è manifestare l'andamento fonetico della parola, poiché in ogni lemma è riportato il termine protogermanico di origine, quando disponibile.

Le parole fra parentesi sono i corrispettivi che però non han la stessa radice; quando ci sono i tre puntini, indicano che la parola ha più corrispettivi ma nessuno con la radice in comune con quella inglese.

Lingue germaniche